Black Island ist der Name folgender Inseln:

in Australien:
 Black Island (Australien)

in der Antarktis:
 Black Island (Ross-Archipel)
 Black Island (Wilhelm-Archipel)

in Kanada:
 Black Island (Manitoba)

in den Vereinigten Staaten:
 Black Island (Aleuten)
 Black Island (Arkansas)
 Black Island (Florida)
 Black Island (McIntosh County, Georgia)
 Black Island (Androscoggin County, Maine)
 Black Island (Hancock County, Maine)
 Black Island (Kennebec County, Maine)
 Black Island (Knox County, Maine)
 Black Island (Penobscot County, Maine)
 Black Island (Piscataquis County, Maine)
 Black Island (Washington County, Maine)
 Black Island (Missouri)
 Black Island (Nebraska)
 Black Island (Nevada)
 Black Island (New Hampshire)
 Black Island (South Carolina)
 Black Island (Vermont)

Siehe auch:
 Blacks Island
 Blake Island